Urziceni peut désigner différents lieux de Roumanie :

 Urziceni (Ialomița), une ville du județ de Ialomița, sur la route européenne E85.
 Urziceni (Satu Mare), une commune du județ de Satu Mare.